Андрей Кабанов:
 Кабанов, Андрей Анатольевич (род. 1979) — играющий главный тренер сборной Белоруссии по хоккею с мячом, нападающий.
 Кабанов, Андрей Викторович (род. 1971) — российский гребец-каноист, чемпион Европы и мира.
 Кабанов, Андрей Сергеевич (род. 1946) — фольклорист, собиратель, исследователь и исполнитель народных песен.